Натуральне число 1076
 1076 рік до нашої ери
 1076 рік нашої ери